Naselja u BiH:
 Trnjaci (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Trnjaci (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina

Naselja u Srbiji:
 Trnjaci (Ub, Srbija), naselje u općini Ub